

Lokalizacje

Niemcy 
 Beutelsbach – dzielnica Weinstadt
 Beutelsbach – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Pasawa